Для передачи румынских имён собственных и непереводимых реалий в русском языке используются унифицированные правила практической транскрипции.

Ударение в румынском языке, как правило, падает либо на последний слог, если слово оканчивается на согласный или дифтонг, либо на предпоследний, если слово оканчивается на гласный. Однако есть и исключения.

В румынском языке определённый артикль стоит после слова, к которому он относится, и пишется с ним слитно. При передаче на русский язык он сохраняется в конце слова.

Таблица

Примечания

Литература

Использованная 
 Д. И. Ермолович «Имена собственные на стыке языков и культур. Заимствование и передача имён собственных с точки зрения лингвистики и теории перевода. С приложением правил практической транскрипции имён с 23 иностранных языков, в том числе, слоговых соответствий для китайского и японского языков». Стр. 170—172. М.: «Р.Валент», 2001. ISBN 5-93439-046-5.
 Р. С. Гиляревский «Иностранные имена и названия в русском тексте». Стр.210—219. М.: «Высшая школа», 1985

Румынский язык
Практическая транскрипция с русским языком